Charles Dekeukeleire : cinéaste belge
 Marcel De Keukeleire : producteur musical belge des années 1970 et 1980